Mitjušino – centro abitato russo dell'Oblast' di Jaroslavl'
 Mitjušino – centro abitato russo dell'Oblast' di Smolensk nel Počinkovskij rajon
 Mitjušino – centro abitato russo dell'Oblast' di Smolensk nel Safonovskij rajon
 Mitjušino – centro abitato russo dell'Oblast' di Smolensk nel Vjazemskij rajon